Винь:

 Винь — город на севере центрального побережья Вьетнама, столица провинции Нгеан.
 Винь — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 Винь — коммуна во Франции, департамент Йонна.
 Винь — вьетнамский коммерческий аэропорт, расположенный в городе Винь (провинция Нгеан).

См. также 
 Виньё-Окке
 Вине (значения)
 Винье (значения)
 Винья (значения)